Un défi (ou challenge) est une invitation à se mesurer à d’autres, par exemple dans un combat ou une compétition sportive.

Défi peut aussi désigner :

 le parti Démocrate fédéraliste indépendant, un parti politique belge.
 DéFi désigne la finance décentralisée dans le milieu des crypto-monnaies

Voir aussi 
 

Homonymie